Can Massana (Fonollosa), masia de Fonollosa, al Bages
 Can Massana (Rajadell), masia de Rajadell, al Bages
 Can Massana (Subirats), masia de Subirats, a l'Alt Penedès